Opuszczone szpitale:
 Waverly Hills Sanatorium
Miejscowości w USA:
 Waverly – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Chambers
 Waverly – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Waverly – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Waverly – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Morgan
 Waverly – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Waverly – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Waverly – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Union
 Waverly – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Waverly – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Waverly – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Waverly – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster
 Waverly – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Waverly – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Waverly – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Pike
 Waverly – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Humphreys
 Waverly – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Spokane
 Waverly – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Sussex
 Waverly – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, Wood

Gminy w USA:
 Waverly (ang. Waverly Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
 Waverly (ang. Waverly Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Waverly (ang. Waverly Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Waverly (ang. Waverly Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Waverly (ang. Waverly Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Waverly (ang. Waverly Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Waverly (ang. Waverly Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall